Katemann ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Katemann (* 1972), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Jens Katemann (* 1974), deutscher Motorjournalist